Beneš je osmnácté nejčastější české příjmení, nejrozšířenější od B. . Toto příjmení má původ v křestním jménu Benedikt, podobně jako např. příjmení Benda, Benýšek apod. Příjmení Beneš či Benešová mělo v roce 2011 v Česku 19 425 osob. Podobné příjmení Benesch nebo Beneschová mělo 75 osob.

Známí nositelé křestního jména Beneš (Benedikt)
 Beneš Černohorský z Boskovic – moravský šlechtic
 Beneš Černohorský z Boskovic mladší – moravský šlechtic
 Beneš Krabice z Veitmile (?–1375) – český spisovatel, kronikář a duchovní
 Beneš Metod Kulda (1820–1903) – vlastenecký kněz, spisovatel
 Beneš ze Cvilína – český šlechtic
 Beneš z Kravař a Krumlova – moravský šlechtic
 Beneš z Kravař a Strážnice – moravský šlechtic
 Beneš z Loun, správněji Benedikt Rejt (1454–1536) – český fortifikační stavitel a architekt německého původu
 Beneš z Vartemberka – Vartemberkové
 Václav Beneš Optát z Telče (16. století) – utrakvistický kněz

Známí nositelé příjmení Beneš
 Alois Beneš (1882–?) – český a československý politik
 Antonín Beneš (1934–2011) archeolog
 August Benesch (1829–1911) – moravský politik, starosta Kroměříže
 Bedřich Beneš (1903 – 1969) – hudební skladatel, sbormistr, tajemník Svazu českých skladatelů
 Bedřich Beneš (1967 – ???) – univerzitní profesor, český a americký výzkumník v oblasti počítačové grafiky (stránka anglicky)
 Bedřich Beneš Buchlovan (1885–1953) – moravský spisovatel a překladatel
 Benno Beneš (1938–2020) – český římskokatolický kněz, v letech 1993 až 1999 provinciál české salesiánské provincie
 Bohuslav Beneš (* 1927) – český folklorista
 Bohuš Beneš (1901–1977) – československý diplomat, zahraniční redaktor
 Daniel Beneš (* 1970) – český manažer
 David Beneš (* 1994) – český akrobatický pilot
 Eduard Beneš (1911–1996) – český germanista a didaktik cizích jazyků
 Edvard Beneš (1884–1948) – český politik, druhý prezident Československa
 František Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 František Xaver Josef Beneš (1820–1888) – český archeolog
 Ivan Beneš (* 1960) – český basketbalista
 Jan Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Jiří Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Josef Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Josef Leander Beneš (1830–1887) – český právník a učitel
 Jozef Beneš (1807–1873) – slovenský římskokatolický kněz a publicista narozený v Čechách
 Juraj Beneš (1940–2004) – slovenský klavírista a hudební skladatel
 Karel Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Karel Josef Beneš (též Karel Beneš Jizerský) (1896–1969) – český spisovatel a knihovník
 Ladislav Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Lubomír Beneš (1935–1995) – český animátor a režisér loutkových filmů
 Luděk Beneš (* 1970) – český florbalový hráč, reprezentant a trenér
 Marek Beneš (* 1997) – český florbalový útočník a reprezentant
 Marian Beneš (* 1975) – český fotograf a grafik
 Marijan Beneš (1951 – 2018) – jugoslávský boxer
 Miroslav Beneš (* 1956) – český politik
 Pavel Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Petr Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Svatopluk Beneš (1918–2007) – český herec
 Václav Beneš (rozcestník), více různých osobností, viz rozcestník
 Václav Beneš Šumavský (1850–1934) – český novinář a překladatel
 Václav Beneš Třebízský (1849–1884) – český spisovatel a kněz
 Viktor Beneš (architekt) (1858–1922) – rakousko-uherský novobarokní architekt českého původu
 Vincenc Beneš (1883–1979) – český malíř
 Vít Beneš (* 1988) – český fotbalový obránce
 Vladimír Beneš, více různých osobností, viz rozcestník
 Vladislav Beneš (* 1956) – český herec
 Vlastimil Beneš (1919–1981) – český výtvarník
 Vojta Beneš (1878–1951) – pedagog a bratr Edvarda
 Zdeněk Beneš (* 1952) – český historik

 ženská varianta příjmení
 Anna Benešová (1910–1998) – vojenská zdravotnice, spojařka, mnohonásobná válečná hrdinka
 Božena Benešová (1873–1936) – česká spisovatelka
 Dagmar Benešová (1906–1999) – česká lékařka, zakladatelka české dětské patologické anatomie
 Emilie Benes Brzezinski (* 1932) – americká výtvarnice a sochařka
 Eva Paulusová-Benešová – česká lyžařka
 Hana Benešová (1885–1974) – manželka Edvarda, rodným jménem Anna Vlčková
 Hana Benešová (* 1975) – česká atletka
 Ivanna Benešová – česká režisérka
 Iveta Benešová (Melzerová) (* 1983) – česká tenistka
 Josefa Benešová (* 1927) – česká politička z Plzeňska, bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 Lenka Benešová (1928–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Libuše Benešová (* 1948) – česká politička ODS
 Lucie Benešová (* 1974) – česká herečka
 Marie Benešová (* 1948) – česká právnička a politička
 Zdena Benešová (* 1949) – česká archivářka, vedoucí Archivu Národního divadla
 Zdeňka Benešová (* 1951) – česká politička KSČ z Přerovska, poslankyně FS za normalizace

jiný význam
 Beneš-Mráz, český výrobce civilních letadel

Odkazy

Související články 
 Benešov
 Benešovci

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení